Ole peut désigner :

Prénom 

 
 Ole Beich (1955-1991), musicien danois (Guns N' Roses) ;
 Ole Einar Bjørndalen (1974-), biathlète norvégien ;
 Ole Bremseth (1961-), skieur norvégien (saut à ski) ;
 Ole Christian Eidhammer (1965-), skieur norvégien (saut à ski) ;
 Ole Ellefsæter (1939-), skieur norvégien (ski de fond) ;
 Ole-Johan Dahl (1931-2002), informaticien norvégien, le père du langage Simula ;
 Ole Gunnar Fidjestøl (1960-), skieur norvégien (saut à ski) ;
 Ole Kristian Furuseth (1967-), skieur norvégien (ski alpin) ;
 Ole Nydahl (1941-), Lama Kagyu d'origine danoise;
 Ole Palsbo (1909-1952), cinéaste danois ;
 Ole Paus (1947-), chanteur norvégien ;
 Ole Christensen Rømer 1644-1710), astronome danois ;
 Ole Gunnar Solskjær (1973-), footballeur norvégien ;
 Ole Worm (1588-1654), médecin et naturaliste danois ;
 Ole Henrik Laub (1937-2019), écrivain danois.

Film 

 Olé !, film réalisé par Florence Quentin, sorti en 2005.

Sigles 

 OLE est une abréviation pour Object Linking and Embedding.

Toponyme 

 Ole, un village estonien.

Patronyme 

 Joseph Ole Nkaissery (1949-2017), homme politique kényan.

Autres 
 Ole Miss Rebels est un club omnisports universitaire de l'Université du Mississippi à Oxford.

Notes et références 

Prénom scandinave
Prénom danois